PMF steht für:
 Flughafen Parma in Italien (IATA-Code)
 Institutum parvulorum fratrum Mariae, „die kleinen Brüder Mariens“; alte Bezeichnung der Maristen-Schulbrüder, Gruppe katholischer Ordensgemeinschaften
 Polygis-Metafile, Dateinamenserweiterung der Software Polygis
 Primäre Myelofibrose, eine Erkrankung des Knochenmarks
 Protected Management Frames (IEEE 802.11w-2009), Sicherheitsleistungsmerkmal bei WLAN-Verbindungen
 Popular Mobilization Forces, schiitische Volksmobilmachungskräfte im Irak
 Probable Maximum Flood, der höchste zu erwartende Abfluss oder Flut in der Hydrologie
 Paramilitary forces, eine englischsprachige Bezeichnung für Paramilitär
 Private Military Firm, eine englischsprachige Bezeichnung für ein Privates Sicherheits- und Militärunternehmen
 Pacific Music Festival, ein jährlich in Japan stattfindendes musikpädagogisches Festival
 Peptidmassenfingerprint, analytische Technik der Biochemie zur Identifizierung von Proteinen
 Pierre Mendès France, ein französischer Politiker und Ministerpräsident der Vierten Französischen Republik
 Probability mass function, englischsprachiger Begriff für eine Wahrscheinlichkeitsfunktion
 product-market fit, ein Grad bei dem ein Produkt einen Markt befriedigt

pMF steht für:
 phpMyForum, eine freie Webforumssoftware

pmf steht für:
 proton motive force, in der Biologie der Chemiosmose der "Protonengradient" ΔP, der sich aus elektrische Spannung ΔΨ und der pH-Differenz ΔpH zusammensetzt.
 potential of mean force in der physikalischen Chemie das Potential mittlerer Kraft zwischen zwei gelösten Komponenten
 probability mass function, in der Statistik, siehe Wahrscheinlichkeitsfunktion

PMF